Семь морей () — образное выражение, с давних времён означающее Мировой океан в целом. Также может означать:

  — сборник поэзии (1896) Редьярда Киплинга.
  — песня (1984) группы Echo & the Bunnymen.

См. также 
Компании
 Seven Seas Entertainment — американское издательство.
  — британская компания по производству витаминов.
Песни
 Seven Seas of Rhye — песня (1974) группы Queen.
  — песня (1991) группы Orchestral Manoeuvres in the Dark.
Прочее
 «Синдбад: Легенда семи морей» — американский мультфильм 2003 года.
 Эдинбург семи морей — единственный населённый пункт архипелага Тристан-да-Кунья.